Die Herbstzeitlosen steht für:
 Die Herbstzeitlosen (1992), Spielfilm von Beeban Kidron
 Die Herbstzeitlosen (2006), Spielfilm von Bettina Oberli